

Noms communs 
Termes techniques : 
 fleuron (architecture) ;
 fleuron (botanique) : fleur réduite formant les inflorescences des Poaceae (graminées) ou des Asteraceae (composées) ; 
 fleuron (numismatique) ;
 fleuron (vexillologie) ; 
 fleuron (typographie).

Noms propres

Patronymes 

  (1875–vers 1902), actrice autrichienne ; 
  (1874-1966), écrivain danois.
Fleuron est le nom de scène porté par :

 Lise Fleuron (1874-1960), artiste de music-hall de la Belle Époque ;
 Méaty Fleuron, artiste de music-hall de la Belle Époque et sœur de la précédente ;

Toponymes 

 Le , situé au Canada (Québec).

Autres 
 The Fleuron, titre de la revue de la société The Fleuron, fondée à Londres par les typographes Stanley Morison, Francis Meynel, Holbrook Jackson, Bernard Newdigate et Oliver Simon, et publiée de 1927 à 1930.